Le signe WMA peut faire référence à : 
 Windows Media Audio, un format de fichier audio créé par Microsoft ;
 World Music Awards.